M98 может обозначать:

 M98 — галактика в созвездии Волосы Вероники.
 Barrett M98B — американская крупнокалиберная снайперская винтовка